Ла Лаборсита има више значења:

 Ла Лаборсита (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаборсита (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаборсита (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаборсита (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаборсита (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лаборсита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лаборсита (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лаборсита (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лаборсита (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лаборсита (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лаборсита (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лаборсита (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику